Мендóсский троллейбус () ― троллейбусная система в городе Мендоса, Аргентина. Была открыта в 1958 году. Система расширялась в 1961, 1989, 2004 и 2005 годах. Эксплуатант, государственная компания «Empresa Provincial de Transportes de Mendoza» (EPTM), был ликвидирован и заменён компанией «Sociedad de Transporte de Mendoza» ввиду финансовых трудностей в 2016—2017 годах. С мая 2017 года в городе работает всего один маршрут (временно не эксплуатировался с 2017 по январь 2019 года).

История

XX век 
Мендосский троллейбус был открыт 14 февраля 1958 года. Первой линией системы стала линия «Parque» (), также известная как линия № 1. Данная линия следует по историческому маршруту и в начале XXI века. Вторая линия системы, «Villa Nueva» (), открылась в феврале 1959 года, а третья, «Dorrego» (), — в марте 1961 года. Публично маршруты обозначались только названиями, а не номерами. Эта практика продолжалась до середины 1990-х годов и была возрождена в 2010-х годах.

XXI век 
Троллейбусная система Мендосы расширилась в середине 2000-х годов, когда были построены две линии: одна соединила пригороды Мендосы Годой-Круз и Лас-Херас, а другая прошла от автовокзала до Национального университета Куйо. Они были открыты в апреле 2004 года и октябре 2005 года соответственно. Длина линии Лас-Херас — Годой-Круз составляла 15 км. В ноябре 2013 года было открыто продолжение маршрута «Dorrego».

В 2009—2010 годах весь троллейбусный парк в Мендосе был заменен на подержанные троллейбусы Flyer, приобретенные в Ванкувере, так как, хотя возраст транспортных средств составлял 26 лет, они находились в лучшем состоянии, чем немецкие троллейбусы, построенные в 1970-е годы. В 2005 ― 2011 годах работа маршрута «Villa Nueva» была временно прекращена, что было связано с заменой изношенной контактной сети.

В начале 2010-х годов EPTM испытывала трудности с управлением троллейбусной системой ввиду изношенности транспортных средств и обслуживания некоторых маршрутов автобусами ввиду строительства метротрама в Мендосе.

С 2012 года подвижной состав мендосского троллейбуса начал обновляться низкопольными троллейбусами аргентинской фирмы Materfer, в разработке которых принимала участие и компания EPTM. Первый Materfer Aguila () поступил в эксплуатацию в июне 2012 года. Впоследствии в городе начали работать ещё 12 троллейбусов Materfer (из 13-ти изначально построенных).

Смена эксплуатанта 
В конце 2016 года правительство провинции Мендоса ликвидировала бывшего эксплуатанта городского троллейбуса ― компанию «Empresa Provincial de Transportes de Mendoza». На смену EPTM 1 января 2017 года пришла компания «Sociedad de Transporte de Mendoza», которая является частной, однако принадлежит правительству провинции. В тот же день маршрут Лас-Херас — Годой-Круз был передан под управление другому оператору, при этом все троллейбусы на этой линии были заменены на автобусы.

В конце марта 2017 года министр транспорта провинции объявил о планах закрытия троллейбуса в Мендосе к концу года. Позже правительством было решено, что троллейбусное сообщение в городе будет приостановлено и запущено в конце 2017 года из-за строительных работ. Последним днем работы троллейбусов стало 4 мая 2017 года, когда на маршруте «Pellegrini» работал всего один Materfer. К середине 2018 года было принято решение, что троллейбусы будут работать только на маршруте «Parque», а остальные линии будут закрыты. Троллейбусы Flyer будут окончательно выведены из эксплуатации, вместо них в эксплуатацию вернутся только 12 троллейбусов Materfer. Троллейбусное сообщение в Мендосе было возобновлено 2 января 2019 года (опоздание на год было вызвано реновацией контактной сети) только по первому маршруту (на маршруте начали работу только 8 троллейбусов).

Маршруты

Действующий 
 № 1 «Parque» () ― кольцевой маршрут, проходящий через центр Мендосы.

Исторические 
 № 2 «Villa Nueva» () ― маршрут, соединявший центр Мендосы с одноимённым пригородом.
 № 3 «Dorrego» () ― маршрут, соединявший центр Мендосы с одноимённым пригородом.
 № 4 «Pellegrini» () ― маршрут, соединявший центр Мендосы с кварталом Сен-Мартин и улицей Пеллегрини.
 № 5 «Годой-Круз — Лас-Херас» ― маршрут, соединявший одноимённые пригороды Мендосы.
 № 6 «UNCuyo» () ― маршрут, соединявший центр Мендосы с Национальным университетом Куйо.

Подвижной состав

Современный 
 Materfer Aguila (с 2013 года)

Исторический 
 Mercedes-Benz (1958 ― 1963 годы)
 Toshiba (1962 ― 1988 годы)
 ЗиУ-9 (1984 ― 2009 годы)
 Trolleybus Solingen (1988 ― 2010 годы)
 Flyer E901A/E902 (2009 ― 2017 годы)

Галерея

См. также 
 Мендосский метротрамвай

Примечания 

Мендоса
Транспорт в Аргентине